La denominación Teatro Cómico se refiere a:  

 Teatro Lola Membrives en Buenos Aires. 
 Teatro Cómico de Madrid, que antes se llamó Teatro de Capellanes por encontrarse en esa calle madrileña.
 Teatro Cómico en la ciudad española de Córdoba.